Mercatone Uno (supermercat)
 Equip ciclista Saeco, anomenat Mercatone Uno de 1992 a 1995
 Equip ciclista Mercatone Uno, actiu de 1997 a 2003